Гран-при ЮАР 1992 года — стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе в Кьялами (ЮАР). Соревнования состоялись 1 марта. Гран-при ЮАР вернулся в календарь турнира после шестилетнего перерыва.

Гонка 
На старте гонки Риккардо Патрезе смог прорваться с 4-го места на 2-е, обогнав оба McLaren. Найджел Мэнселл уверено лидировал от старта до финиша и завоевал свой второй за карьеру «большой шлем». McLaren выставил на старт машины прошлого сезона, тем не менее Айртон Сенна смог завоевать 3-е место.

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:17,578
 Дебютный этап чемпионата мира для двигателей Mugen-Honda

Ссылки 
 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА

Гран-при ЮАР
События 1 марта
Март 1992 года
1992 год в ЮАР